UNI Opole – drużyna siatkówki kobiet, utworzona przy Uniwersytecie Opolskim. W sezonie 2016/2017 sponsorem tytularnym drużyny była Energetyka Cieplna Opolszczyzny S. A., więc zespół występował pod nazwą ECO AZS UNI Opole. Od początku istnienia uniwersyteckiej drużyny, jej trenerem był Patryk Fogel. Od sezonu 2018/2019 drużynę trenuje Nicola Vettori.

Historia 
UNI Opole powstało w 2016 roku z inicjatywy rektora Uniwersytetu Opolskiego, prof. Marka Masnyka, we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Siatkówki w Opolu i strategicznym sponsorem Energetyką Cieplną Opolszczyzny. W sezonie 2016/2017 zespół występował w II lidze siatkówki kobiet, gdzie poniósł zaledwie trzy porażki i awansował do turnieju finałowego o awans do I ligi siatkówki. W organizowanym we własnej hali turnieju, UNI pokonało wszystkich rywali, zdobywając tym samym mistrzostwo II ligi i awans do wyższej klasy rozgrywkowej.

Mimo tak dobrych wyników sportowych, ze sponsorowania klubu wycofała się Energetyka Cieplna Opolszczyzny. Drużyna pod zmienioną – aktualną – nazwą UNI Opole, przystąpiła w sezonie 2017/2018 do rozgrywek w I lidze kobiet. W sezonie 2020/2021 zespół wygrał rozgrywki I ligi kobiet, pokonując w finale Stal Mielec i tym samym awansował do rozgrywek Tauron Ligi.

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Obcokrajowcy w drużynie

Kadra

Sezon 2022/2023 

 Trener:  Nicola Vettori
 Asystent trenera:  Akis Efstatopulos

Przypisy 

Kluby siatkarskie w województwie opolskim
Kluby sportowe w Opolu
Kluby siatkarskie założone w 2016